Rowe House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rowe House (Michigan), ID-Nr. 75000959
 Rowe House (New York), ID-Nr. 08000039
 Rowe House (South Dakota), ID-Nr. 01000095
 Rowe House (Virginia), ID-Nr. 08001052